Guizza ima više značenja:
 Guizza, Treviso
 Guizza, Vicenza